Гран-при Германии 2009 года — девятый этап чемпионата мира в классе Формулы-1  года, проходивший с 10 по 12 июля 2009 года на трассе Нюрбургринг, Германия. В 2008 году Гран-при Германии проводился на трассе Хоккенхаймринг.

Несмотря на шестое место в Великобритании, Дженсон Баттон сохранил свой 23-очковый отрыв от напарника по Brawn GP Рубенса Баррикелло в зачёте гонщиков. Баррикелло в свою очередь на два очка опередил гонщика Red Bull Racing Себастьяна Феттеля, победителя Гран-при Великобритании.

Квалификация 
В квалификации всё зависело от стратегии использования дождевых шин в дождь и на сырой трассе. Обновлённый автомобиль Льюиса Хэмилтона принёс ему пятое место, в то время как его друг Адриан Сутиль показал свой лучший результат в карьере, установив седьмое время, которое также является лучшим для команды Force India. Марк Уэббер впервые в карьере завоевал поул-позицию, вслед за ним квалифицировались гонщики Brawn Рубенс Баррикелло и Дженсон Баттон, а его напарник Себастьян Феттель из-за того, что опоздал на свой второй быстрый круг, стартует всего лишь четвёртым.

Квалификация

Гонка 
На старте Уэббер и Баррикелло шли рядом на подходе к первому повороту, когда Уэббер столкнулся колёсами с бразильцем, за что он позже получил проезд через пит-лейн. Хэмилтон хорошо прорвался и лидировал, но из-за контакта с Уэббером получил прокол, оставшись без шансов на очки. Он потерял круг на пит-стоп, в итоге финишировав 18-м, всё так же в круге от лидера. Бурде сошёл из-за проблем с гидравликой на 18-м круге. Сутиль шёл вторым после пит-стопа, но затем столкнулся с Райкконеном. Немец поехал на пит-стоп за новым носовым обтекателем и потерял несколько мест, а финн через некоторое время сошёл из-за проблем с мотором. Алонсо установил быстрейший круг гонки и был серьёзной угрозой для Баттона и Баррикелло, но он не успел их обогнать и финишировал на седьмом месте. Марк Уэббер стал первым победившим австралийцем со времён Алана Джонса на Гран-при Сизарс-пэласа 1981 года, несмотря на штраф. Для Марка Уэббера это был 130-й по счёту старт, тем самым австралиец стал обладателем рекорда Формулы-1 по показателю: Наибольшее количество гонок перед первой победой.

|}

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Германии
Спортивные соревнования в Рейнланд-Пфальце